Negoești se poate referi la:

Negoești, Călărași
Negoești, Mehedinți

Vezi și 
 Negoiești (dezambiguizare)
 Negoiu (dezambiguizare)